Captain Jack – niemiecki zespół muzyczny z nurtu eurodance
Captain Jack Is Back – ósmy album zespołu Captain Jack
Captain Jack – marka piwa produkowanego przez Kompanię Piwowarską
Captain Jack (właśc. Kintpuash) – ur. 1837, zm. 1873, wódz północnoamerykańskich Indian z plemienia Modoków
Captain Jack Sparrow – postać fikcyjna, pirat z serii filmów Piraci z Karaibów